Puis est le patronyme de plusieurs personnes :

 Auguste Puis (1873 - 1950) - homme politique français

 Wilfried Puis (1943 - 1981) - footballeur belge